Halkett steht für:

 Halkett (Neuseeland), Ort im Selwyn District

Halkett ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Halkett (um 1623–1699), englische Schriftstellerin
 Colin Halkett (1774–1856), britischer Offizier
 Colin von Halkett (1816–1879), Offizier und Mitglied des deutschen Reichstags
 Craig Halkett (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Elizabeth Currid-Halkett (* 1978), US-amerikanische Sozialforscherin
 Hugh Halkett (1783–1863), britisch-hannoverscher General
 René Halkett (1900–1983), deutsch-britischer Journalist und Maler